Telegram (telegrafie) – geschreven bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk;
 Telegram (Björk) – een muziekalbum van Björk;
 Telegram (applicatie) – een cross-platform berichtendienst die beschikbaar is op smartphones en allerhande computersystemen.

Zie ook 
 Telegramstijl
 Telegrafie